Іветт Гіґґінс (, 5 січня 1978) — австралійська ватерполістка.
Олімпійська чемпіонка 2000 року.

Посилання 
 Іветт Гіґґінс на Olympedia.org
 Іветт Гіґґінс на Olympics.com
 Іветт Гіґґінс на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1978
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2000
Австралійські олімпійські чемпіони
Призери літніх Олімпійських ігор 2000
Нагороджені медаллю ордену Австралії
Австралійські ватерполістки